Прайм-таймовая премия «Эмми» () — главная американская премия в области телевидения, ежегодно вручаемая Американской телевизионной академией. Первая церемония вручения состоялась в 1949 году и первоначально называлась просто «Премия Эмми», вплоть до 1972 года, пока не была создана «Дневная премия Эмми» и слово «прайм-тайм» было добавлено в название.

Вручение наград обычно проходит в начале сентября перед официальным началом телевизионного сезона на эфирных каналах. Ежегодно телетрансляция проходит на одном из эфирных каналов (CBS, ABC, NBC и Fox).

«Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).

Категории премии 
 Премия «Эмми» за лучший комедийный сериал
 Премия «Эмми» за лучший драматический сериал
 Премия «Эмми» за лучший мини-сериал или фильм

Ведущие актёрские категории 
 Лучший актёр комедийного сериала
 Лучший актёр драматического сериала
 Лучшая актриса комедийного сериала
 Лучшая актриса драматического сериала
 Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
 Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Вспомогательные актёрские категории 
 Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале
 Лучший актёр второго плана в драматическом телесериале
 Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале
 Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале
 Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
 Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Гостевые категории 
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале

Анимационные категории 
 Лучшая анимационная программа
 Лучшая короткометражная анимационная программа
 Лучшие индивидуальные достижения в анимации
 Лучшее озвучивание персонажа
 Лучшее озвучивание

Музыкальные категории 
 Лучшая оригинальная музыка и слова
 Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
 Лучшая музыкальная композиция для телесериала
 Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
 Лучшее музыкальное руководство

Обладатели большинства наград 
Большинство индивидуальных побед
 Шейла Невинс: 31
Телешоу с большинством побед в комедийной категории
 Фрейзер: 5
 Американская семейка: 5
Телешоу с большинством побед в драматической категории
 Блюз Хилл-стрит: 4
 Закон Лос-Анджелеса: 4
 Западное крыло: 4
 Безумцы: 4
 Игра престолов: 4
Большинство побед в категории анимационных программ
 Симпсоны: 34
Большинство побед в категории мини-сериалов
 Джон Адамс (2008): 13
Большинство побед в категории телефильмов
 Элеонора и Франклин (1976): 11
 За канделябрами (2013): 11
Большинство побед в год одного телеканала
 CBS (1974): 44
 Netflix (2021): 44
Большинство побед в актёрской категории
 Клорис Личмен: 8
 Джулия Луи-Дрейфус: 8
Большинство побед одного актёра за одну и ту же роль
 Джулия Луи-Дрейфус за Вице-президент: 6

Список основных лауреатов

Примечания

Ссылки 

 Primetime Emmy® Awards 
 Primetime Emmy® Awards History Database 
 Emmy Awards  на сайте Internet Movie Database
 Лауреаты премии «Эмми»  на сайте КиноПоиск

 
Телевизионные премии США
Ежегодные телевизионные награды